Niemcy:
 Murr – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ludwigsburg
 Murr – rzeka, dopływ Neckaru

Osoby:
 Elias murr – libański polityk
 Gabriel Murr – libański polityk
 Michel Murr – libański przedsiębiorca

Inne:
 El Murr – libańska rodzina
 Murr Television (MTV Lebanon) – libańska stacja telewizyjna

Zobacz też:
 Muhr
 Mur
 Rems-Murr
 Steinheim-Murr